Иван Иванович Мартынов:
 Мартынов, Иван Иванович (1771—1833) — русский филолог и ботаник, писатель, переводчик, педагог.
 Мартынов, Иван Иванович (1908—2005) — советский музыковед, критикР
 Мартынов, Иван Иванович (1924 — ?) — бригадир комплексной бригады «Чимкентстроя», Герой Социалистического Труда.
 Мартынов, Иван Иванович (1905—1943) — советский хозяйственный и партийный деятель.